Hg
Kwik (Hydrargyrus), een scheikundig element
Mercurial, een gedistribueerd versiesysteem
HG
hyperemesis gravidarum, een ernstige aandoening die kan optreden bij zwangerschap
HG (schoonmaakmiddelenbedrijf), een Nederlands bedrijf